Equilibrium (2002) - znanstveno-fantastični film iz 2002.
Equilibrium (sastav) - njemački folk metal sastav